Matcherna i Grupp B i världsmästerskapet i fotboll för damer 2015 spelades från 7 till 15 juni 2015.

Tabell

Matcher

Norge mot Thailand

{{Resultat med trupp|id=NOR-THA
|nr       = 4
|bild     = NOR-THA-2015-06-07.svg
|datum    = 7 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Trine Rønning Isabell Herlovsen Ada Hegerberg 
|mål2     = 
|arena    = TD Place Stadium
|spelplats= Ottawa
|publik   = 20953
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Isabell Herlovsen
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Elfenbenskusten

{{Resultat med trupp|id=GER-CIV
|nr       = 3
|bild     = GER-CIV-2015-06-07.svg
|datum    = 7 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 5 – 0
|mål1     = Célia Šašić Anja Mittag Simone Laudehr Sara Däbritz Melanie Behringer Alexandra Popp 
|mål2     = 
|arena    = TD Place Stadium
|spelplats= Ottawa
|publik   = 20953
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Anja Mittag
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Norge

{{Resultat med trupp|id=GER-NOR
|nr       = 15
|bild     = GER-NOR-2015-06-11.svg
|datum    = 11 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Anja Mittag 
|mål2     =  Maren Mjelde
|arena    = TD Place Stadium
|spelplats= Ottawa
|publik   = 18987
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Dzsenifer Marozsán
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Elfenbenskusten mot Thailand

{{Resultat med trupp|id=CIV-THA
|nr       = 16
|bild     = CIV-THA-2015-06-11.svg
|datum    = 11 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Ange N'Guessan Josée Nahi 
|mål2     =  Orathai Srimanee Thanatta Chawong
|arena    = TD Place Stadium
|spelplats= Ottawa
|publik   = 18987
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Orathai Srimanee
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Thailand mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=THA-GER
|nr       = 27
|bild     = GER-THA-2015-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Melanie Leupolz Lena Petermann Sara Däbritz
|arena    = Investors Group Field
|spelplats= Winnipeg
|publik   = 26191
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Melanie Leupolz
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Elfenbenskusten mot Norge

{{Resultat med trupp|id=CIV-NOR
|nr       = 28
|bild     = CIV-NOR-2015-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Ange N'Guessan 
|mål2     =  Ada Hegerberg Solveig Gulbrandsen
|arena    = Moncton Stadium
|spelplats= Moncton
|publik   = 7147
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Ada Hegerberg
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp B